Silkstone kan syfta på följande platser:

 Silkstone, Queensland, ort i Australien
 Silkstone, South Yorkshire, ort i England, Storbritannien